Гулли:

 Gulli — французский телеканал для детей.

Фамилия 
 Гулли, Франко (1926—2001) — итальянский скрипач.
Двойная фамилия
 Кавалло-Гулли, Энрика (1921—2007) — итальянская пианистка.

Топоним 
 Гулли — село в Кайтагском районе Дагестана.
 Гулли — упразднённое село в Табасаранском районе Дагестана.

См. также 
 Гули
 Гулливер